Senen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Senen, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Senen, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar